Tiobraid Árann kan syfta på följande platser:

Irland 

 County Tipperary (grevskap i Irland), Munster, 
 Tipperary (ort), Munster, 

Robotskapade Irlandförgreningar